Боханский сельский Совет — сельский Совет на территории Хотимского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Боханской сельсовет находится в центральной части Хотимского района, граничит с Березковским, Беседовичским, Тростинским сельсоветами.

Административный центр — агрогородок Боханы- находится в 10 км от Хотимска.

Промышленность и сельское хозяйство 
 СПК «Октябрь-Березки» Председатель уже не Кундикова

Социальная сфера 
На территории сельсовета расположены: ГУО "Бохановский УПК «Детский сад-средняя школа», 2 фельдшерско-акушерских пункта, 1 сельский клуб, 1 Дом культуры, 2 библиотеки, 2 отделения связи, 2 магазина.

Состав 
Боханский сельсовет включает 4 населённых пункта:
 Боханы — агрогородок.
 Канава — деревня.
 Мосин — деревня.
 Павловка — деревня.

См. также 
 Хотимский район

Примечания

Ссылки 
 Хотимский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Хотимского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании